MVR steht für:
 Melt Volume (Flow-)Rate, siehe Schmelzflussindex
 Transports Montreux–Vevey–Riviera, Schweizer Verkehrsunternehmen
 Mongolische Volksrepublik
 Movimiento Quinta República („Bewegung für eine Fünfte Republik“), eine Partei in Venezuela
 Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm, Hamburg
 Rufiyaa, die Währung der Malediven, als Währungscode nach ISO 4217
 Flughafen Salak (IATA-Code) bei Maroua, Kamerun

mvr steht für:
 Marau (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Serui Island, Ambai Islands in der Cenderawasih-Bucht, indonesische Region Westneuguinea

Abkürzung